Molí de Can Moner, edifici industrial destinat a la producció de farina al Ridaura
 Can Moner (la Cellera de Ter), masia a la Cellera de Ter (la Selva)   
 Can Moner (Sant Feliu de Buixalleu), masia a Sant Feliu de Buixalleu (la Selva)    
 Can Moner (Santa Coloma de Farners), mas al terme de Santa Coloma de Farners (la Selva)

 Can Moner (Vilablareix), masia a Vilablareix (Gironès)